Бу́тчер (иногда ошибочно Ба́тчер; ) — английская фамилия французского происхождения. Известные носители:
 Бутчер, Адам (род. 1988) — канадский актёр;
 Батчер, Джим (род. 1971) — американский писатель;
 Бутчер, Кеннет (род. 1949) — бывший тринидадский футболист и тренер;
 Бутчер, Клайд (род. 1942) — американский фотограф;
 Бутчер, Терри (род. 1958) — английский футболист и тренер.
 Бутчер, Уилл (род. 1995) — американский хоккеист.

Топонимы 
 Батчер — остров в Индийском океане в гавани города Мумбаи (Индия).

Примечания